Thomas Bartholin kan syfta på:

* Thomas Bartholin den äldre (1616-1680), dansk läkare
 Thomas Bartholin den yngre (1659-1690), dansk antikvarie 
 Thomas Bartholin den yngste (1690-1737), dansk jurist 
 Thomas Bartholin-Eichel (1755-1829), dansk jurist